Le recensement est une opération de dénombrement, soit des ressources, soit des besoins.
 Recensement de la population :
 recensement du  sous la Rome antique
 recensement de la population en France ;
 recensement de la population au Maroc.
 Le recensement militaire en France est l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense depuis la suspension en France du service militaire en 1997.
 Le recensement électoral en France est l'obligation de s'inscrire sur les listes électorales de sa commune pour avoir le droit de participer et de voter aux différentes élections